Une médina (« ville » en arabe) est le centre d'une ville traditionnelle, dans les pays d'Afrique du Nord, .

Medina désigne aussi :

Personnalités nommées Medina

Patronyme 

 Anabel Medina (1982-, joueuse de tennis professionnelle ;
  (1958-), producteur américain ;
 Carla Medina (1984-), chanteuse mexicaine ;
 Corinne Medina-Saludo (1961-), artiste peintre française ;
 Jorge Arturo Medina Estévez (1926-2021), cardinal chilien ;
 José Medina (1973-), coureur cycliste chilien ;
 Juan Pablo Medina (1976-), acteur américain ;
 Emilia Llanos Medina (1885-1967), personnalité espagnole liée à Federico García Lorca; 
 Enrique Medina (1937-), écrivain argentin, auteur de romans policiers ;
 Gabriel Medina (1993-), surfeur professionnel brésilien ;
 Ilenia Medina (1955-), femme politique vénézuélienne ;
 Jaume Medina (1949-2023), philologue, latiniste, écrivain, traducteur et poète espagnol de langue catalane ;
 Lan Medina (1961-), dessinateur de comics philippin ;
 Isaías Medina Angarita (1897-1953), un militaire et politique vénézuélien ;
 Lina Medina (1933-), la plus jeune mère dans l'histoire de la médecine (cinq ans et sept mois) ;
 , (1769-1821 ou 1833), une danseuse, l'épouse de Salvatore Viganò ;
 Nicolás Medina (1982-), joueur de football argentin ;
 Ofelia Medina (1950-), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Rafael Medina (1994-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Salvadora Medina Onrubia (1894-1972), auteure, anarchiste et féministe argentine ;
 Tomás Medina (1803-1884), homme politique salvadorien ;
 William Medina (1968-), judoka colombien ;
 Yoervis Medina (1988-), joueur de baseball venezuelien.

Pseudonymes 

 Medina, communiste argentin ;
 Medina, chanteuse danoise ;
 Medina, auteur vaudevilliste français.

Culture 

 Medina, jeu de société créé par Stefan Dorra en 2001.

Autres 
 Medina, mot utilisé par les rappeurs américains pour désigner Brooklyn ;
 Medina Azahara, groupe de rock andalou ;
 (8333) Medina, astéroïde.

Toponymes

Medina, municipalité de l'État du Minas Gerais.

Medina, localité de la commune de Fotokol.

Medina, municipalité du département de Cundinamarca.

Medina de Pomar, municipalité de la province de Burgos ;
 Medina Azahara, ancienne cité califale à proximité de Cordoue en Andalousie ;
 Al-Madînat al-Zâhira ;
 Medina del Campo ;
 Medina de Rioseco ;
 Medina-Sidonia.

Medina, ville située dans le Dakota du Nord ;
 Medina, ville située dans le Minnesota ;
 Medina, village du comté d'Orleans dans l'État de New York ;
 Medina, ville située dans l’Ohio ;
 Medina, ville située dans le Tennessee ;
 Medina, ville située dans l’État de Washington ;
 .

Medina, commune du comitat de Tolna.

Medina (Misamis oriental)

Medina Sabakh, ville du département de Nioro du Rip.

Bañado de Medina, ville du département de Cerro Largo.

Hydronymes

Medina, rivière du Texas.

Medina, rivière au sud de l'île de Wight en Angleterre.

Autres 
 Medina, ancien nom du paquebot Doulos.

Voir aussi 
 Mdina, ancienne capitale de Malte.

Patronyme hispanique
Homonymie de localités aux États-Unis